Натуральне число 921
 921 рік до нашої ери
 921 рік нашої ери